Strut, el término puede significar: 

Strut (2014), décimo álbum de Lenny Kravitz. 
Strut (1984), canción del álbum A Private Heaven de Sheena Easton.
Strut (2006), canción del álbum homónimo de The Cheetah Girls.
Strut (2014), canción del álbum homónimo de Lenny Kravitz.
Struts (2013), herramienta de aplicaciones web de la Fundación de Software Apache.